Wojnówko est le nom :

Toponymie
en Pologne
 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 du village de Wojnówko, dans le powiat de Poznań ;
 du village de Wojnówko, dans le powiat de Złotów.